Liste détaillée des personnages de Les Sept Clefs du pouvoir de Garth Nix.

Personnages de Lundi mystérieux

Arthur Penhaligon 
Arthur est le héros principal du livre et l’Héritier Légitime de la Grande Architecte. Il a 12 ans, il est asthmatique et a perdu ses parents petit. Il a été adopté et a six frères et sœurs.

Ses aventures commencent lors d'un cours d'éducation physique pendant lequel il fait une crise d’asthme; il fait alors la rencontre de Lundi. C’est à partir de là que ses problèmes vont commencer. Sa ville est victime d’une épidémie propagée par les Rapporteurs (voir Midi). Pour détruire le virus, il doit combattre Lundi. Il y parvient sans grande difficulté et, de retour dans son monde, il anéantit le virus mais retourne au Palais le lendemain.
Toujours avec l’aide de Suzy T. B., de la Clef Première et du Marin, il combat Mardi. Arthur, blessé pendant son affrontement avec Mardi, est conduit à l’hôpital.
Son amie Lilas lui rend visite et ils sont tous deux emportés dans l’Océan Frontalier. Arthur récupère la Clef Troisième après avoir libéré la  du testament du pirate Colchique. Il ne peut pas retourner chez lui car un Moins-que-Rien a pris sa place.
Il est enrôlé dans la Glorieuse Armée de l’Architecte et doit combattre une invasion de Moins-que-Rien. Aidé de Suzy T. B., il affronte le Sieur Jeudi et récupère la Clef Quatrième.
Un messager lui apporte un message piégé et Arthur est transporté au Moyen-Palais. Il affronte les créatures du Crépuscule de Samedi, le Joueur de Flûte et Dame Vendredi à qui il prend la Clef Cinquième. Arthur peut enfin rentrer chez lui jusqu’à Samedi…

À la suite de ses prises de pouvoirs, il récupère des titres. Les voici : Maître du Bas-Palais et des Royaumes Secondaires, Duc de l’Océan Frontalier, commandant en chef de l’Armée de la Grande Architecte et maître du Moyen-Palais.

Suzy Turquoise Bleue 
Suzy T. B. est une enfant du Joueur de Flûte. Elle est la tierce de Lundi et amie d’Arthur.
Suzy rencontre Arthur quand celui-ci arrive dans la Bas-Palais, elle l’aide à échapper à des Moins-que-Rien. À partir de là, elle va l’aider dans toutes ses aventures. Contre Lundi elle se joint à lui pour affronter le Curateur. Contre Mardi, elle l’aide à sortir de la mine de Rien où il est piégé. Contre Mercredi elle l’aide à tuer le pirate Colchique. Contre Jeudi, elle vient à la citadelle de Jeudi mais se fait emprisonné par le Joueur de Flûte. Contre Vendredi elle s’échappe avec Fred du camp du joueur de Flûte et l’aide à parvenir jusqu’au Pinacle.
Elle l’aide aussi à libérer chaque clause du Testament emprisonnée par les Curateurs.

L’Ultime ou Dame Prima 
Dame Prima, aussi appelée l’Ultime, est la régente du Palais en l’absence d’Arthur et la gardienne des clefs. Elle est composée des clauses du Testament de la Grande Architecte.

Les clauses se représentant sous forme d’animaux dont voici la liste de leurs représentations : Clause 1 : grenouille, Clause 2 : ourse, Clause 3 : carpe, Clause 4 : serpent, Clause 5 : mi-dragon mi-chauve souris, Clause 6 : corbeau, Clause 7 : un pommier.

Maître Lundi 
Il est le Premier Curateur, son domaine est le Bas-Palais. Il dispose de la Clef Première (une épée).
Il intervient sur Terre pour sauver Arthur de la mort et en espérant qu’Arthur le nomme Héritier Légitime. Il est décrit comme mince et diaphane. Jeune et beau, sa peau a vaguement l'apparence d'un mouchoir en papier. Il a des traits réguliers et des yeux bleus, et des cheveux blonds. Ses yeux sont cernés.  On apprend qu’il a été assassiné dans le livre 4. Chaque Curateur semble être affligé d'une sorte de malédiction sous la forme d'un des sept péchés capitaux, pour Maître Lundi il s'agit de la Paresse. La malédiction qui frappe les Curateurs contribue à la destruction du Palais. Dans le cadre de Maître Lundi, il est dit par Dame Prima que sa paresse a nui au bon fonctionnement du Bas Palais, puisqu'il délessait toutes les tâches administratives.

Midi 
Midi est un des trois conseillers de Lundi. Il apparaît dans le premier livre pour récupérer le morceau de Clef d’Arthur ainsi que l’Anthologie exhaustive du Palais. Dans le quatrième livre, il apparaît à la Citadelle de Jeudi pour aider à contrer l’invasion des Néo-Rien.
À la suite de la prise de pouvoir d’Arthur il devient Crépuscule. Ses serviteurs sont les Rapporteurs.

Crépuscule 
Crépuscule est un des trois conseillers de Lundi. Il apparaît à la fin du premier livre et jure fidélité à Arthur sans offrir de résistance. Dans le quatrième livre, il apparaît accompagné des Visiteurs de Minuit pour contrer l’invasion des Néo-Rien.
À la suite de la prise de pouvoir d’Arthur il devient Midi. Ses serviteurs sont les Visiteurs de Minuit.

Lilas 
Lilas est une terrienne et amie d'Arthur. Elle fait sa rencontre pendant le cours de sport qui a failli coûté la vie à Arthur. Elle est capable de voir les Rapporteurs qu'elle appelle Têtes de Molosse. Elle aide Arthur à accéder au Palais lorsqu'il doit combattre Mardi. Elle rend visite à Arthur à l'hôpital quand une vague les emportent dans l'Océan Frontalier. Elle devient mousse sur la Mante des Mers et se fait capturée par Colchique. Elle aide Arthur à vaincre le pirate et en échange Arthur la raccompagne chez elle mais lui demande de tuer l'Écorché. Elle récupère la poche d'Arthur qui a servi à créer le Mange-Esprit et la donne à Suzy T. B.. Elle est emmenée à l'hôpital où elle est enlevée par Dame Vendredi. Elle rejoint la Montagne-Refuge et demande de l'aide au Marin. Il vient et aide Arthur à stopper Vendredi dans ses délires. Elle rentre chez elle mais on ne sait pas pour combien de temps.

Personnages de Sombre Mardi

Lord Mardi 
Lord Mardi est le deuxième Curateur, son domaine s’étend sur les Confins Extrêmes. Il dispose de la Clef Seconde (des gantelets). Il est affligé du péché capital de l'Avarice.  La malédiction qui frappe les Curateurs contribue à la destruction du Palais. Dans le cadre de Lord Mardi, sa soif de richesse le poussa à creuser toujours plus profond dans les Mines de rien des Confins Extrêmes, libérant des coulées de rien qui menacèrent d'engloutir les fondations du Palais..
Il est surnommé l’Abominable Mardi. Contrairement aux autres Curateurs, il n’a plus de conseillers, il les a modifiés pour créer des « Grotesques ». Grâce à la Clef, il peut recopier des objets à partir de Rien. On apprend qu’il est mort en même temps que Lundi.

Japet 
Japet est un autochtone envoyé dans les mines de Mardi en payement des dettes d’un des Curateurs. C’est un ancien therasus. On apprend qu’il a écrit un livre en l’honneur d'Arthur.

Le Marin 
Le Marin est le fils de la Grande Architecte et le frère de Dimanche et du Joueur de Flûte.
Le Marin aide Arthur à délivrer la deuxième clause du testament. Il lui remet un médaillon ayant la forme d’un coquillage, grâce à celui-ci Arthur lui a demandé de l’aide pour transporter les gens prisonniers de l’estomac de Mercredi. Arthur donne à Lilas le coquillage, elle l’utilise quand elle est dans la Montagne-Refuge de Vendredi. Il vient en aide à Lilas et empêchant Dame Vendredi d’aspirer des souvenirs de terriens.

Personnages de Mercredi sous les flots

Mercredi Sous les Flots 
Lady Mercredi est la troisième Curatrice son royaume s’étend sur l’Océan Frontalier ainsi que sur tous les océans des Royaumes Secondaires. Elle dispose de la Clef Troisième (un trident). Elle est affligée du péché capital de la Gourmandise.  La malédiction qui frappe les Curateurs contribue à la destruction du Palais. Dans le cadre de Lady Mercredi, alors qu'elle ne pouvait ressentir rien d'autre qu'une faim insatiable, elle dévora deux de ses Conseillers et elle n'exerçait plus aucun contrôle sur l'Océan Frontalier.

Elle est surnommée Mercredi sous les Flots par les Autochtones qui voyagent sur ses mers. Elle est la seule Curatrice à vouloir remettre de plein gré sa Clef à Arthur. Elle meurt après avoir passé sa Clef à Arthur.

Face Brûlée 
Face Brûlée est le seul vrai marin du Phalène (bateau qui recueillit Arthur après son naufrage). À la suite de l’accession au trône de l’Océan Frontalier par Arthur, il devient le Midi de Mercredi.
Il siège au conseil d’Arthur à la suite de la récupération de l’Océan Frontalier. Il intervient dans la bataille contre les Néo-Rien.

Dr Scamandros 
Dr Scamandros est le sorcier du Phalène (bateau qui recueillit Arthur après son naufrage). À la suite de l’accession au trône de l’Océan Frontalier par Arthur, il devient le Crépuscule de Mercredi.
Il est présent lors du premier conseil d’Arthur et lui passe une bague magique. Il vient aider les troupes d’Arthur pendant l’invasion des Néo-Rien. Il conseille Arthur quand celui-ci vient de battre Vendredi et qu’il veut rendre leurs souvenirs aux mortels présent avec eux.

Personnages de Jeudi meurtrier

Sieur Jeudi 
Sieur Jeudi est le quatrième Curateur. Il règne sur le Grand Labyrinthe. Il possède la Clef Quatrième (un bâton d’ivoire – peut se transformer en épée). Il est affligé du péché capital de la Colère.  La malédiction qui frappe les Curateurs contribue à la destruction du Palais. Dans le cadre de Sieur Jeudi, la colère qui le hantait depuis qu'il s'était vu attribuer la Clef le poussait à chercher sans cesse le conflit, ouvrant pour ce faire le Labyrinthe et laissant le rien entrer dans le Palais..
Il convoque tous les enfants du Joueur de Flûte dans sa citadelle car il a peur qu’il se retourne contre les Curateurs. Il emmène 10 enfants dont Suzy T. B. et Fred, ainsi que Arthur Penhaligon pour le défendre contre les Néo-Rien pendant qu’il essaye de détruire une pointe de Rien Brut qui empêche le Labyrinthe de bouger. Il est emprisonné et protégé, à la suite de sa perte de la Clef.

Fred 
Fred est un enfant du Joueur de Flûte qui fit son service dans l’Armée en même temps qu’Arthur. Il est choisi par Jeudi pour le défendre pendant que celui-là essaye de détruire la pointe de Rien transportée par les Néo-Rien. Il aide Arthur lors de son épopée contre Vendredi.

Personnages de Vendredi maléfique

Dame Vendredi 
Dame Vendredi est la cinquième Curatrice. Elle règne sur le Moyen-Palais. Elle possède la Clef Cinquième (un petit miroir). Elle est affligée du péché de l'Envie
Elle enlève des mortels des Royaumes Secondaires pour se nourrir de leurs souvenirs.  La malédiction qui frappe les Curateurs contribue à la destruction du Palais. Dans le cadre de Dame Vendredi, son envie de vouloir absorber les émotions et de découvrir les expériences de vie des mortels la poussa à vouloir conserver sa Clef. Ainsi fit-elle semblant de laisser la Clef derrière elle dans sa fuite, il s'agissait néanmoins d'un piège : lorsque la copie de sa Clef fut arrachée par le Joueur de Flûte, une coulée de rien jaillit alors et menaça de se répandre dans tout le Moyen Palais. Elle est stoppée par le Marin. Arthur récupère sa Clef et elle est enfermée auprès de Jeudi.

Aube de Vendredi 
L’Aube de Vendredi est la seule à ne pas être partie avec Dame Vendredi dans sa Montagne-Refuge. Elle aide Arthur dans sa quête de la Clef Cinquième.

Personnages de Samedi suprême

Crépuscule de Samedi 
Le Crépuscule de Samedi apparaît pour la première fois dans la mine de Rien où il aurait pu tuer Arthur. On le retrouve ensuite à la Porte Principale du Palais où il tente d’attaquer Suzy T. B. mais est battu par le Lieutenant Gardien. Il est à la tête de Rapporteurs dans l’espoir d’amener la Clef à sa maîtresse Suprême Samedi.

Personnages de Dimanche fatal

Voir aussi 
 Les Sept Clefs du pouvoir

Les Sept Clefs du pouvoir
Sept Clefs du pouvoir